Юба (округ, Каліфорнія), Округ Юба () — округ у штаті Каліфорнія, США.
 Юба I (* бл. 85 до н. е. —46 до н. е.) — цар Нумідії з 60 до 46 року до н. е., союзник Гнея Помпея Великого.
 Юба II (Yuba берберською, лат. Iuba; грец. Ιóβας (Ιóβα) або Ιουβας; 52/50 до н. е. — 23 н. е.) — король Нумідії, потім король Мавретанії.
 Юба () — село в Естонії, входить до складу волості Виру, повіту Вирумаа.